

События 
 Консулы Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Паулин и Вирий Галл.
 Заключён выгодный для Рима Нисибисский мир на 40 лет с Сасанидским Ираном. Персы уступают римлянам Месопотамию и признают римский протекторат над Арменией и Иберией. Граница установлена по Тигру.
 298—300 — Епископ Иерусалима Забдас.

Астрономические события 
 25 июня — кольцеобразное солнечное затмение, 36-е затмение восьмидесятого Сароса (центральное затмение Сароса). Область наилучшей его видимости попало в средние и субтропические широты северного полушария.
 21 декабря — кольцеобразное солнечное затмение, 27-е затмение восемьдесят пятого Сароса. Область наилучшей его видимости — экваториальные и тропические широты северного полушария.

Родились 
 Афанасий Великий — один из греческих Отцов Церкви.
 Фавста Кизическая — раннехристианская мученица из города Кизика.

Скончались 
 Ахиллей — римский император-узурпатор.
 Иерон Мелитинский — святые мученики Иерон.
 30 октября — Маркелл Танжерский, христианский святой, мученик.
 Чхэкке (Пэкче) — 9-й правитель раннесредневекового корейского государства Пэкче.

Примечания

См. также